

Белмар — місто, штат Нью-Джерсі
 Белмар — переписна місцевість, штат Небраска